Breger ist der Familienname folgender Personen:

 Carl-Arne Breger (1923–2009), schwedischer Designer
 Marcus Breger (1905–1975), österreichisch-rumänisch-US-amerikanischer Rabbiner und Hochschullehrer
 Udo Breger (* 1941), deutscher Übersetzer und Verleger
 William Breger († 2015), US-amerikanischer Architekt

Siehe auch:
 Preger